Боярчук Дмитро Іванович (1942) — прозаїк, Заслужений журналіст України.
 Боярчук Марія Степанівна (1922—1999) — майстриня керамічного розпису.
 Боярчук Наталія Павлівна — заслужений журналіст України.
 Боярчук Олександр Олексійович (1931) — радянський і російський астроном, член-кореспондент АН СРСР (1976), академік РАН (1987).
 Боярчук Олексій Валерійович (1972) — український політик.
 Боярчук Олексій Климович (1925–1999) — український математик та педагог.
 Боярчук Петро Оксентійович (1947) — прозаїк.
 Боярчук Степан Михайлович (1896–1979) — бандурист, один із засновників, активістів і ветеранів Конотопської капели бандуристів-залізничників.

Примітки